Il campionato mondiale Supersport 2020 è la ventiduesima edizione del campionato mondiale Supersport.

Il titolo piloti è stato vinto, nella sua stagione d'esordio in questo campionato, da Andrea Locatelli, con una Yamaha YZF-R6 del team italiano Bardahl Evan Bros. Locatelli ottiene dodici vittorie su quindici gare in calendario, di cui le prime nove consecutive andando a conquistare il titolo con largo margine. Secondo si piazza Lucas Mahias capace di centrare due successi in stagione. Terzo in classifica un altro esordienteː Philipp Öttl.

In questa stagione inoltre, si disputa il World Supersport Challenge, evento che va a sostituire la coppa Europa. Questa edizione vede primeggiare l'italiano Kevin Manfredi. Manfredi sopravanza di sei punti Axel Bassani che fu il primo vincitore della serie nel 2016.

Tra i costruttori prevale Yamaha che vince tredici delle quindici gare in calendario e stacca di quasi cento punti la più diretta delle concorrenti: Kawasaki. Terzo posto per MV Agusta che ottiene quattro piazzamenti a podio, quarta posizione per Honda.

Piloti partecipanti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli. In questa stagione, insieme ai piloti che concorrono per il mondiale Supersport, vi sono alcuni piloti (indicati in tabella come piloti della "classe WSC") che concorrono per il World Supersport Challenge (trofeo che sostituisce la coppa Europa).

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Mondiale

World Supersport Challenge

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni 
 

2020
Supersport